Арсено́ (, ) — фамилия французского происхождения. Может означать:
  (1828—1897) — канадский политик, первый сенатор франко-канадского происхождения.
  (род. 1976) — франкоканадский писатель.
 Арсено, Мэри-Энн (род. 1968) — канадская кёрлингистка.
  (1870—1968) — канадский политик, премьер-министр провинции Остров Принца Эдуарда в 1917—1919 годах.
  (1940—2008) — американский аккордеонист и исполнитель песен в стиле зайдеко.
 Арсено, Хейли (род. 1991) — американский медик и космонавт-любитель.
  (род. 1972) — американский художник.